Farfalla – insetto dell'ordine dei lepidotteri
 Farfalla – parte del motore a scoppio
 Farfalla – figura araldica
 Farfalla – stile di nuoto
 Farfalla – indumento maschile
 La farfalla – racconto di H. G. Wells del 1895 inserito nella raccolta Il bacillo rubato e altri casi
 Ammasso Farfalla – ammasso stellare